Uriel Acosta ist der Name folgender Personen:
 Uriel Acosta (1585–1640), jüdischer Religionsphilosoph und Theologiekritiker, siehe Uriel da Costa

Uriel Acosta ist der Titel folgender Werke:
 Uriel Acosta (Drama), Schauspiel von Karl Gutzkow aus dem Jahr 1846
 Der Sadducäer von Amsterdam,  Novelle von Karl Gutzkow aus dem Jahr 1834 
 Uriel Acosta (1920), Spielfilm von Ernst Wendt (Regisseur, 1876) aus dem Jahr 1920

Uriel da Costa oder Die Tragödie der Gesinnung ist der Titel von: 
 Uriel da Costa oder Die Tragödie der Gesinnung Biographie von Josef Kastein Berlin, Rowohlt, 1932.